Deva (godheid), een goddelijk of bovennatuurlijk wezen in het hindoeïsme of boeddhisme;
 Deva (Roemenië), een stad in Roemenië;
 Deba (Spaans: Deva), een gemeente in Spaans Baskenland.

Zie ook 
 Dewa (doorverwijspagina)